Ольшанское — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Ольшанское — посёлок в Николаевском районе Николаевской области.
 Ольшанское — село в Золочевском районе Харьковской области.